Björn Nilsson kan avse:

 Björn Nilsson (direktör) (1918–1983), svensk företagsledare och elektroingenjör, VD för Philips Teleindustri AB
 Björn Nilsson (journalist) (1935–1995), svensk kulturjournalist, mångårig teater- och litteraturkritiker på tidningen Expressen
 Björn Nilsson (artist) (1942–1990), svensk sångare från Borlänge, även känd som White Bear eller Vita Björn
 Björn Nilsson (författare) (född 1943), svensk författare och översättare av verk inom samhälls- och beteendevetenskap samt några skönlitterära verk; även lektor i socialpsykologi vid Högskolan i Skövde
 Björn O. Nilsson (född 1956), svensk medeldistanslöpare, biokemist, företagsledare och ämbetsman
 Björn Nilsson (fotbollsspelare) (född 1960), svensk före detta fotbollsspelare
 Björn Nilson (född 1983), svensk reggae/dancehall-artist från Göteborg, mer känd som Kapten Röd

Se även 
 Björn Nilsson-priset – pris instiftat 1994 av tidningen Expressen, "för god kulturjournalistik"